Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron, de internationale sportorganisatie voor roeien
Foreign Intelligence Surveillance Act, een federale wet in de Verenigde Staten
Fédération Internationale du Sport Automobile, een onderdeel van de FIA dat de autosport reguleerde van 1978 tot 1993